Леони́д Алекса́ндрович Ко́шелев (20 декабря 1979) — узбекский футболист, полузащитник. Выступал в сборной Узбекистана.

Карьера 
Начинал профессиональную карьеру в наманганском «Навбахоре», где провёл четыре сезона, выиграл в его составе кубок и суперкубок страны. Затем 4,5 сезона выступал за ташкентский «Пахтакор», многократно побеждал в его составе в чемпионате и кубке страны. Летом 2005 года перешёл в ярославский «Шинник», где провёл полтора сезона, сыграв в Премьер-лиге 14 матчей (1 гол), в Кубке России 4 матча, в первенстве дублёров 13 матчей (1 гол). В сезоне 2007 года вновь выступал за «Пахтакор», выиграв с ним Кубок Содружества и очередной чемпионский титул. Затем играл за самаркандское «Динамо» и гузарский «Шуртан», ныне выступает за зарафшанский «Кызылкум».

Достижения 
 «Навбахор»

 Обладатель Кубка Узбекистана: 1998
 Обладатель Суперкубка Узбекистана: 1999

 «Пахтакор»

 Победитель Кубка Содружества: 2007
 Чемпион Узбекистана: 2002, 2003, 2004, 2005, 2007
 Обладатель Кубка Узбекистана: 2001, 2002, 2003, 2004

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Узбекистана
Игроки сборной Узбекистана по футболу
Игроки ФК «Навбахор»
Игроки ФК «Пахтакор»
Игроки ФК «Шинник»
Игроки ФК «Динамо» Самарканд
Игроки ФК «Шуртан»
Игроки ФК «Кызылкум»